FGE est un sigle pouvant signifier : 

 Force de gendarmerie européenne ; 
 Fédération générale de l'enseignement;
 .